Frío ou Frio peuvent faire référence à :

Toponyme 

 Frio River, rivière du Texas, États-Unis
 Comté de Frio, États-Unis
 , ville connue sous le nom de Frio City, États-Unis

Musique 

 , nom de scène d'Edwin Rojas Restrepo, auteur-compositeur-interprète colombien né à New York
 , un album en espagnol de Robi Draco Rosa sorti en 1994
 , une chanson de Ricky Martin tirée de son album Música + Alma + Sexo sorti en 2011

Divers 

 , un système de billetterie exploité par les bus britanniques Trentbarton
Homonymie
Homonymie de toponyme